Diese Liste der Studentenverbindungen in Freiburg im Breisgau verzeichnet die ehemaligen und heutigen Studentenverbindungen an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Aktive Verbindungen in Freiburg 

Derzeit gibt es in Freiburg 33 Studentenverbindungen, die unterschiedlichen  Korporationsverbänden angehören oder verbandsfrei sind.

f.f. = farbenführend, f.t. = farbentragend, v.u. = von unten getragen

Suspendierte Verbindungen

Siehe auch 

 Erloschene Corps#Freiburg i. Br.
 Liste der Listen von Studentenverbindungen
 Studentenverbindung#Suspension / Vertagung

Literatur 
 Martin Dossmann: Freiburgs Schönheit lacht uns wieder … – Die Studentenverbindungen in Freiburg im Breisgau, WJK-Verlag, Hilden 2017, ISBN 978-3-944052-99-1.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006, SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 42–47.
 Amadeus Mondschein: Student sein, wenn die Veilchen blühen..., Norderstedt 2015, ISBN 978-3-7386-2700-8.

Einzelnachweise 

 
Freiburger Verbindungen